Kharitónovo (Buriàtia), localitat de la república de Buriàtia, a Rússia
 Kharitónovo (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia